Кубок Інтертото 1993 () — 33-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 12 країн, що були поділені на 8 груп по п'ять клубів у кожній. Вперше у турнірі команди грали в одне коло — по дві гри вдома і в гостях. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала чехословацька «Славія» (Прага), яка набрала 8 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1993—1994
 Кубок володарів кубків 1993—1994
 Кубок УЄФА 1993—1994

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1993 у футболі